Messier 13 (M13), een object aan de sterrenhemel
 Een verkeersweg:
 M13 (Denemarken), zie Hillerødmotorvejen
 M13 (Oekraïne)
 Een voormalige verkeersweg:
 M13 (Joegoslavië)
 M-13 (Rusland)